

Sigle 
 Community College of Vermont – università statunitense
 Convenzione internazionale relativa ai Contratti di Viaggio (Convention internationale rélative au contrat de voyage)

Codici 
 CCV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Craig Cove (Vanuatu)

Religione 
 C.C.V. – sigla delle Suore Carmelitane della Carità di Vedruna

Altro 
 CCV – duecentocinque nel sistema di numerazione romano